Виталий Валентинович Жилин (1934—1996) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1958).

В Ростов-на-Дону выступал за ЦДСА. Лучший результат в первенствах РСФСР — 1959, 5—8 места. Победитель турнира мастеров и кандидатов в мастера в Баку, 1959. Чемпион Вооруженных Сил 1962.

Литература

Ссылки 
 Шахматы. Ростов. История и современность… Виталий Жилин

Шахматисты СССР